Афанасій Вольховський (1712—1776) — єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії.
 Афанасій (Вольховський) (1741—1801) — єпископ Могилевський і Полоцький Відомства православного сповідання Російської імперії.
 Вольховський Володимир Дмитрович (1798—1841) — декабрист, військовик, генерал-майор Генштабу.

Див. також 
 Волховський